Morchella spongiola est une espèce de champignons comestibles, du genre Morchella de la famille des Morchellaceae dans l'ordre des Pezizales.

Taxonomie

Nom binomial 
Morchella spongiola

Synonymes

Description du Sporophore 
Hyménophore

Alvéoles

Stipe

Odeur

Saison

Habitat 
Europe

Comestibilité 
Excellent comestible

Voir aussi

Notes et références

Liens externes 

Espèce de champignons (nom scientifique)
spongiola